— манга, автором которой является Госё Аояма. Впервые начала публиковаться издательством Shogakukan в еженедельном журнале Weekly Shonen Sunday в 1987 году. Аояма прекратил работу над мангой по причине того, что его новая работа Detective Conan стала хитом. На данный момент выпущено 4 тома манги.

На основе сюжета манги студией TMS Entertainment был выпущен сериал из 12 серий, который транслировался по телеканалу NNS с 24 апреля по 29 декабря 2012 года. 

С 4 октября 2014 года по 28 марта 2015 года, выходила новая адаптация манги от студии A-1 Pictures, Magic Kaito 1412 состоящая из 24 серий.

Сюжет 
Кайто Куроба — обыкновенный подросток, ученик старшей школы, чей отец умер при загадочных обстоятельствах 8 лет назад. Кайто узнаёт, что его отец был известен как международный преступник — вор Кайто Кид (1412), и что его отца Тоити убила таинственная организация после того, как тот отказался отдать им камень Пандоры. Камень Пандоры — волшебный камень, который прольет «слёзы» во время прохождения кометы, в результате обладатель получит бессмертие. Кайто клянётся, что заполучит камень, чтобы организация не получила дар бессмертия, и под именем своего отца начинает поиски камня. Единственная подсказка, как заполучить камень — это то, что ночью при полной Луне он начинает светится алым цветом. Таким образом, Кайто похищает все известные драгоценные камни даже из самых защищённых мест и удостоверившись, что это не камень Пандоры, возвращает обратно. Так возникает новая легенда об удивительном и неуловимом воре — фокуснике Кайто Киде.

Список персонажей 
 — главный герой истории. Умный, хитрый и немного высокомерный мальчик. Он подкидывает полицейским загадки, где и что он собирается красть, но, как правило, возвращает украденное обратно.
 Сэйю: Каппэй Ямагути

 — подруга детства Кайто, питающая симпатию к нему. Она очень импульсивная, упрямая и беззаботная. Как дочь инспектора Накамори, она презирает Кайто Кида.
 Сэйю: Аюми Фудзимура

 — знаменитый детектив старшей школы и соперник Кайто. Будучи сыном высокопоставленного чиновника полиции, он имел много шансов поймать Кайто Кида. Он подозревает, что им является Кайто Куроба, но ему не хватает доказательств.
 Сэйю: Акира Исида

 — она ведьма, которая владеет тёмной магией. Знает, что Кайто Куроба является Кайто Кидом, и долгое время пыталась соблазнить его и сделать своим рабом. Сначала сильно сердилась на него, но потом действительно влюбилась.
 Сэйю: Миюки Савасиро

 — инспектор, который во что бы ни стало пытается поймать Кайто Кида.
 Сэйю: Унсё Исидзука

 — отец Кайто и был первым Кайто Кидом. Когда-то обучал маленького Кайто магии. Встретился с организацией, которая велела ему найти камень Пандоры. Но позже он отказался от задания и решил сам для себя найти камень, за что был убит.
 Сэйю: Сюити Икэда

 — мать Кайто, жена Тоити. Так же была известна, как воровка Фантом Леди.
 Сэйю: Митиэ Томидзава

 Сэйю: Кодзи Яда, Митио Хадзама (Magic Kaito 1412)

 Сэйю: Ай Каяно, Ацуми Танэдзаки (Magic Kaito 1412)

Манга

Аниме

Magic Kaito 

На основе сюжета манги студией TMS Entertainment был выпущен сериал, который транслировался по телеканалу NNS с 24 апреля Режиссёр аниме Тосики Хирано. На данный момент выпущено 12 серий аниме.

Magic Kaito 1412 

24-серийный аниме-сериал под названием Magic Kaito 1412 (ま じ っ く 快 斗 1412) был создан A-1 Pictures и транслировался на NNS с 4 октября 2014 гора по 28 марта 2015 года. В эпизодах 1-12 первая вступительная тема - "Kimi no Matsu Sekai" в исполнении Lagoon, а финальная тема - "White of Crime" в исполнении Revalcy. В эпизодах 13-24 вступительная тема - «Ai no Scenario» в исполнении CHiCO с HoneyWorks, а финальная тема - «Koi no Jumyō» в исполнении Galileo Galilei.

Примечания 

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Обзор и рецензии сериала на сайте anime-planet 

A-1 Pictures